Izraz trojka se lahko nanaša na:
 v ruščini trojka pomeni vprego treh konj, ki vlečejo sani
 pogovorno mestna avtobusna linija št. 3 Ljubljanskega potniškega prometa
 Trojka; skupen izraz za tri mednarodne ustanove, ki delujejo usklajeno z namenom reševanja evropskih držav v finančnih težavah.